Ха́йку　(яп. 俳句, ほっく, хокку)

 Хайку — японський трирядковий неримований вірш
 Haiku — вільна відкрита операційна система, що створюється як наступник BeOS

Див. також
 Хайк (значення)